Skrótowiec oznaczający:
 Centralne Biuro Antykorupcyjne
 Centralne Biuro Adresowe
 Continental Basketball Association
 Chinese Basketball Association
 Centralny Basen Artystyczny
 CBA – słowacka sieć sklepów spożywczych z siedzibą w Powaskiej Bystrzycy
 CBA.PL – darmowy hosting oferujący konta www oraz pocztę